Kashima  – città giapponese della prefettura di Ibaraki
 Kashima  – città giapponese della prefettura di Kumamoto
 Kashima  – città giapponese della prefettura di Saga
 Kashima  – classe di navi da battaglia giapponesi
 Kashima  – incrociatore leggero giapponese attivo nella seconda guerra mondiale
 Santuario di Kashima  – santuario shinto di Kashima (Ibaraki)